Czorsztyn (plaats), plaats in Polen
 Czorsztyn (gemeente), gemeente in Polen